Příjmení Králik nese více osobností:

 Juraj Králik (* 1963) – slovenský výtvarník
 Martin Králik (* 1995) je slovenský fotbal
 Michaela Králiková (* 1985) – slovenská kuchařka
 Štefan Králik (1909–1983) – slovenský dramatik